Wasmuht ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Wasmuht (* 1964), deutsche Malerin
 Marie-Charlotte Wasmuht (1906–1981), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Wasmuth Verlag
 Waßmuth, Wasmuth